

Personer 
Laptev (Лаптев) är ett ryskt släktnamn.
 Ari Laptev, ukrainsk-rysk-svensk matematiker
 Chariton Laptev, rysk upptäcktsresande
 Dmitrij Laptev , rysk upptäcktsresande
 Kirill Laptev, rysk fotbollsspelare

Geografi 
 Laptevhavet
 Laptevsundet